Gaius Laelius ist der Name folgender Personen:

* Gaius Laelius (Konsul 190 v. Chr.), römischer Politiker
 Gaius Laelius (Konsul 140 v. Chr.), römischer Politiker